Международная Ленинская премия «За укрепление мира между народами» — почётная награда СССР с 1956 года. 

По статусу премия присуждалась гражданам иностранных государств независимо от их политических взглядов, партийной принадлежности, религиозных убеждений и расовых различий, за выдающиеся заслуги в борьбе за мир между народами.

Премия была учреждена в результате переименования Международной Сталинской премии «За укрепление мира между народами» в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 сентября 1956 года.  Согласно Постановлению Президиума Верховного Совета СССР от 11 декабря 1989 года № 905-1 Верховного Совета СССР Международная Ленинская премия «За укрепление мира между народами» была переименована в Международную Ленинскую премию мира.

Премия присуждалась Комитетом по Международным Ленинским премиям «За укрепление мира между народами», который образовывался Президиумом Верховного Совета СССР в составе председателя и 14 членов — общественных деятелей Советского Союза и представителей других стран.

Право выдвижения кандидатов на соискание премий было предоставлено международным и национальным организациям (профсоюзным, кооперативным, женским, молодёжным и другим), научным учреждениям и учебным заведениям, ассоциациям деятелей науки, культуры и искусства и персонально членам Комитета по Международным Ленинским премиям.

Согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от 8 марта 1961 года Комитету по Международным Ленинским премиям было предоставлено право ежегодно присуждать до пяти премий. Лицам, получавшим премию, вручался диплом лауреата Международной Ленинской премии, золотая нагрудная медаль с изображением В. И. Ленина и денежная премия в размере 25 тысяч рублей.

Лауреаты

1957 
  Д’Астье де ла Вижери, Эммануэль (Франция); публицист и писатель
  Тихонов, Николай Семёнович (СССР); писатель
   (Цейлон); буддистский монах
  Дольчи, Данило (Италия); писатель
  Брандвейнер, Генрих (Австрия); учёный-юрист
  Оливер, Мария Роса (Аргентина); писатель
  Чандрасекхара Венката Раман (Индия); физик, лауреат Нобелевской премии (1930)
   Арагон, Луи (Франция); писатель

1958 
  Ясуи, Каору (Япония); председатель Всеяпонского совета по запрещению ядерного и водородного оружия
  Цвейг, Арнольд (ГДР); писатель
  Сайян, Луи (Франция); генеральный секретарь Всемирной федерации профсоюзов
  Лундквист, Артур (Швеция); писатель
  Громадка, Йозеф Лукл (Чехословакия); теолог

1959 
  Хрущёв, Никита Сергеевич (СССР); Первый секретарь ЦК КПСС, Председатель СМ СССР
  Дюбуа, Уильям Эдуард Бёркхардт (США); писатель и историк
  Бухвиц, Отто (ГДР); деятель рабочего движения
  Варналис, Костас (Королевство Греция); писатель
  Монтегю, Айвор (Великобритания); публицист, киносценарист, режиссёр

1960 
  Сукарно (Индонезия)
  Итон, Сайрус (США); промышленник
   (Франция); политик, коммунист
  Корнейчук, Александр Евдокимович (СССР); драматург
  Шериф, Азиз (Ирак); учёный-юрист

1961 
  Кастро Рус, Фидель (Куба)
  Секу Туре, Ахмед (Гвинея)
  Неру, Рамешвари (Индия); общественная деятельница
  Садовяну, Михаил (Румыния); писатель
  Табет, Антуан Жорж (Ливан); архитектор
  Длуский, Остап (Польская Народная Республика)
   (Австралия); писатель, сценарист

1962 
Постановление от 20 апреля 1962 года
  Нкрума, Кваме (Гана)
  Доби, Иштван (Венгерская Народная Республика)
  Фаиз, Ахмад Фаиз (Пакистан); поэт
  Пикассо, Пабло (Испания); художник
  Поблете де Эспиноса, Ольга (Чили); историк

1963 
  Кейта, Модибо (Мали)
  Глезос, Манолис (Королевство Греция)
  Трайков, Георгий (Народная Республика Болгария)
  Нимейер, Оскар (Бразилия); архитектор

1964 
  Бен Белла, Ахмед (Алжир)
  Ибаррури, Долорес (Пасионария) (Испания)
  Бидструп, Херлуф (Дания); художник-карикатурист

1965 
  Асаф Али, Аруна (Индия)
  Альберти, Рафаэль (Испания); поэт
  Ота, Каору (Япония)
  Шаффер, Гордон (Великобритания); журналист

1966 
Постановление от 27 апреля 1966 года
  Самбу, Жамсарангийн (Монгольская Народная Республика); общественный и государственный деятель
  Куртис, Джозеф Питер-Айо (Нигерия); общественный деятель
  Вире-Туоминен, Марьям; генеральный секретарь организации Сторонники мира Финляндии
  Астуриас, Мигель Анхель (Гватемала); писатель, лауреат Нобелевской премии (1967)
  Манцу, Джакомо (Италия); скульптор и график

1967 
Постановление от 21 апреля 1967 года
  Нимёллер, Мартин (ФРГ); пастор
  Фишер, Абрахам (Брам) (ЮАР); адвокат
  Сикейрос (Альфаро Сикейрос), Давид (Мексика); художник
  Малек, Иван (Чехословакия); микробиолог
  Кент, Рокуэлл (США); художник и писатель
  Варнке, Герберт (ГДР); вице-председатель Всемирной федерации профсоюзов

1968 
Постановление от 27 апреля 1968 года
  Нгуен Тхи Динь (Южный Вьетнам); общественная и политическая деятельница
  Хорхе Саламеа Борда (Колумбия); писатель
  Чандра, Ромеш (Индия); Генеральный секретарь ВСМ
  Эффель, Жан (Франсуа Лежён) (Франция); художник-карикатурист
  Ивенс, Йорис (Нидерланды); режиссёр
  Шик, Эндре (Венгерская Народная Республика)

1970 
Постановление от 17 апреля 1970 года
   (Япония)
  Ивашкевич, Ярослав (Польская Народная Республика); писатель
  Мохи эд-Дин, Халед (ОАР); генеральный секретарь египетского Национального совета мира
  Полинг, Лайнус Карл (США); химик, лауреат Нобелевской премии (1954, 1962)
   (Швеция); журналист
  Свобода, Людвик (Чехословакия)
  Аш-Шейх, Шафи Ахмед (Судан); генеральный секретарь Федерации рабочих профсоюзов Судана

1972 
   (Великобритания); физик
  Гуттузо, Ренато (Италия); художник
  Драгойчева, Цола (Народная Республика Болгария)
  Джумблат, Камаль (Ливан)
  Буш, Эрнст (ГДР); актёр и певец
  Варела, Альфредо (Аргентина); писатель и журналист

1973 
  Брежнев, Леонид Ильич (СССР)
  Альенде Госсенс, Сальвадор (Чили)
  Пасторино Вискарди, Энрике (Уругвай); председатель Всемирной федерации профсоюзов
  Олдридж, Джеймс (Великобритания)

1975 
  Корвалан, Луис (Чили)
  Сиссе, Жанна Мартен (Гвинея); общественная и политическая деятельница
  Гоор, Раймон (Бельгия); священник

1977 
  Кадар, Янош (Венгерская Народная Республика)
  Нето, Антонио Агостиньо (Ангола)
  Машел, Самора (Мозамбик)
  Макбрайд, Шон (Ирландия)
  Пуйяд, Пьер (Франция)
  Рицос, Яннис (Греция); поэт
  Бусси де Альенде, Ортенсия (Чили)

1979 
  Бахман, Курт (ФРГ); деятель рабочего движения
  Браун, Фрида (Австралия); президент Международной демократической федерации женщин
  Дэвис, Анджела (США)
  Менон, Кумар Падма Шивашанкар (Индия)
  Эспин Гильойс, Вильма (Куба)
  Скибневска, Галина (Польская Народная Республика); архитектор

1980 
  Кекконен, Урхо Калева (Финляндия)
  Ле Зуан (Вьетнам)
  Отеро Сильва, Мигель (Венесуэла); писатель и журналист
  Базен, Эрве (Эрве-Базен, Жан Пьер Мари) (Франция); писатель
  аль-Хамиси, Абдаррахман (Египет); писатель

1983 
  Дарвиш, Махмуд (Палестина); поэт
  Теодоракис, Микис (Греция); композитор
  Сереньи, Либер (Уругвай); политический деятель
  Морган, Джон (Канада); священник

1985 
  Ганди, Индира (Индия) награждена посмертно
  Нгуен Хыу Тхо (Вьетнам)
   (ФРГ); политический и общественный деятель
  Леге, Жан-Мари (Франция); учёный и общественный деятель
  Видалес, Луис (Колумбия); поэт и общественный деятель
  Пальмер, Ева (Швеция); общественный деятель

1987 
  Ньерере, Джулиус (Танзания)
  Мис, Герберт (ФРГ); политический деятель
   (Народная Республика Болгария); политический деятель
  Кроуфут-Ходжкин, Дороти (Великобритания); химик
  д’Эското Брокман, Мигель (Никарагуа)

1988 
  Эдхи, Абдул Саттар (Пакистан)

1990 
Постановление от 30 мая 1990 года
  Мандела, Нельсон (ЮАР); политический деятель

См. также 
 Международная Сталинская премия «За укрепление мира между народами»
 Ленинская премия
 Гран-при Яна Мюрдаля — Ленинская премия

Примечания 

Списки лауреатов премий
Премии мира
Премии СССР
Объекты, названные в честь Владимира Ленина